Ламнообра́зные  — отряд акул. Преимущественно крупные океанические акулы с торпедовидной формой тела. Известно 15 современных видов.

Характеризуются наличием одного анального и двух спинных плавников без шипов, пятью парами жаберных щелей, отсутствием мигательной перепонки.

Обитают в теплых и умеренных водах всех океанов. Большинство ламнообразных хорошо приспособлены к скоростному плаванию, обладая цилиндрическим телом с большим мощным хвостовым плавником. Питаются костистыми рыбами и млекопитающими, два вида фильтруют планктон. Некоторые представляют интерес как промысловые виды благодаря высокому вкусовому качеству мяса. Представители ряда видов опасны для человека.

Классификация 
В отряд включают 7 современных семейств:
 Большеротые акулы — Megachasmidae
 Гигантские акулы — Cetorhinidae
 Лисьи акулы — Alopiidae
 Ложнопесчаные акулы — Pseudocarchariidae
 Песчаные акулы — Odontaspididae
 Сельдевые акулы — Lamnidae
 Скапаноринховые акулы — Mitsukurinidae
Также к ламнообразным относят ряд вымерших семейств:
  Anacoracidae (род Squalicorax)
  Archaeolamnidae
  Cardabiodontidae
  Cretoxyrhinidae
  Otodontidae
  Pseudocoracidae
  Pseudoscapanorhynchidae
  Xiphodolamiidae
Систематическое положение некоторых ископаемых родов ламнообразных остаётся неясным. Это Cretodus, Dwardius, Eostriatolamia, Palaeocarcharias, Palaeocarcharodon, Paranomotodon, Priscusurus и Trigonotodus.

Эволюционная история 
Ламнообразные — сестринская группа кархаринообразных. Они известны с раннего мела (около 140 млн лет назад), и уже к середине периода (спустя ~40 млн лет) достигли наибольшего в своей истории разнообразия: около 50 видов. На их численности сильно сказались мел-палеогеновое и эоцен-олигоценовое вымирания, но после них она возвращалась почти на прежний уровень. В раннем миоцене, около 20 млн лет назад, количество видов ламнообразных достигло последнего значительного максимума и с тех пор падает.

Вымерших ламнообразных известно 72 рода и более 360 видов, тогда как современных — лишь 10 родов и 15 видов (данные по состоянию на 2017 год).

Кладограмма современных семейств ламнообразных по результатам исследования митохондриальной ДНК согласно Amaral et al., 2017:

В положении на кладограмме акул-домовых остаются некоторые сомнения.

Примечания

Ссылки 
 .

 
Отряды хрящевых рыб